Hornejus ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Hornejus (1625–1668), Physiker und Philologe; Professor der Physik und Philologie in Rinteln und Helmstedt
 Johann Gottfried Hornejus (1689–1757), evangelischer Theologe und von 1733 bis 1757 Generalsuperintendent in Vor- und Hinterpommern
 Konrad Hornejus (1590–1649), lutherischer Theologe und Philosoph